Tebartz van Elst bzw. Tebartz-van Elst ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Peter Tebartz-van Elst (* 1959), deutscher Professor und katholischer Bischof, Apostolischer Delegat der Römischen Kurie
 Ludger Tebartz van Elst (* 1965), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Johannes und Josefine Winkels-Tebartz-van Elst, deutsches Unternehmer-Ehepaar, Gründer des Freizeitparks Irrland in Kevelaer